Серге́й То́карев:
 Токарев, Сергей Александрович (1899—1985) — советский этнограф, историк, религиовед, исследователь мифов.
 Токарев, Сергей Анатольевич (род. 1968) — директор издательского дома «Русские Эмираты».
 Токарев, Сергей Дмитриевич (1906—1996) — второй механик ледокольного парохода «Георгий Седов». Герой Советского Союза.
 Токарев, Сергей Иванович (род. 1985) — российский баскетболист.
 Токарев, Сергей Павлович (1919—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Токарев, Сергей Фёдорович (1904—1969) — советский генерал-майор.